Das Damendoppel der Australian Championships 1948 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Nancye Bolton und Thelma Long, die erneut das Endspiel erreichten und sich dort gegen Mary Bevis / Pat Jones mit 6:3 und 6:3 durchsetzten.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1948